Коран критикуется за противоречивость в текстологии в ходе исторического, литературного, социологического и богословского анализа, а также за отсутствие «божественности», несовершенность текста и аморальность.

Ученые, кроме того, критикуют Коран за историческое несоответствие. , , Патриция Кроун и , проанализировав происхождение текста, построение и историю книги пришли к выводу, что Коран имеет несостыковки и неразборчивость текста, представляя их как доказательства «несвященности» ранних писаний Корана. Ибн Варрак обнаружил в книге противоречия и научные ошибки, а также недостатки в логичности, подлинности и в этичности послания.

Наиболее распространенная критика касается ранних источников, на которые опирается Коран, взаимосвязи посланий, пониманий и моральных учений.

Историческая достоверность

Традиционный взгляд 
Согласно исламским традициям, Коран — это буквальное слово Божие, которое было передано исламскому пророку Мухаммеду через архангела Гавриила (Джибриля).

Мухаммед, (согласно традициям ислама) прекрасно запомнил то, что архангел Джибриль открыл ему, чтобы впоследствии его сподвижники записали и запомнили послание. Мусульмане считают, что коранический текст, доступный сегодня, в точности соответствует той, которая была раскрыта Мухаммеду в 610—632 годах.

В ранних арабских писаниях были обнаружены 28 согласных, из которых только 6 можно легко отличить, а остальные 22 имеют некое сходство. Это означает, что конкретный согласный, распознается лишь в контексте предложения.

Только через несколько столетий, после введения арабских диакритических символов была утверждена и канонизирована вокализация текста, и основы чтение.

До этого периода есть свидетельства того, что текст читался по другому, с иным смыслом. Табари указывает своем раннем комментарий к Корану, что точный способ чтения аятов священного текста не был установлено даже во времена Мухаммеда.

Двое мужчин, оспаривающих аят в тексте, попросили Убая ибн Кааба выступить посредником. Он в свою очередь не согласился с ними, выступив со своим третьим вариантом. Чтобы решить вопрос, трое пошли к Мухаммеду. Мухаммед попросил первого человека зачитать аят, выслушав, объявил, что этот вариант правильный, то же заявил, когда был прочитан второй вариант. Затем он попросил Убая предоставить свою версию. Услышав третье чтение, Мухаммед также произнес «Правильно!». Отметив недоумение Убая по этому поводу, Мухаммед сказал: «Молись Аллаху о защите от проклятого шайтана».

Сходство с иудейскими и христианскими писаниями 
Коран содержит указание на более чем 50 человек из Библии, которая предшествует ему на несколько веков. Истории, связанные с Кораном, обычно фокусируются больше на духовной значимости событий, чем на деталях. Истории, в принципе, похожие, но есть различия. Одним из самых известных отличий является . Коран утверждает, что Иисус на самом деле не был распят и не умер на кресте. На общий исламский взгляд, поддерживающий отрицание распятия, вероятно, повлиял манихейзом (докетизм). Где утверждается, что кто-то другой был распят вместо Иисуса, но он вернется в последние времена.

Несмотря на этот взгляд, многие ученые утверждают, что распятие Иисуса является историческим фактом который не оспаривается.

Ранние свидетельства 
Последним вкладом для создания официального и единого Корана на одном диалекте были произведены при халифе Усмане (644—656). Процесс начался через 12 лет после смерти Мухаммеда. И закончились спустя 24 года от начала создания.

Все другие существующие копий и диалекты Корана были сожжены:

Считается, что ранние рукописи имели преимущество в том, что их проверяли асхабы, которые уже знали текст наизусть, поскольку они выучили его во время самого откровения и впоследствии постоянно повторяли его. Официальный сборник был завершен через два десятилетия после смерти Мухаммеда, текст Усмана был тщательно сохранен. Бюкай полагал, что у него не вызывает каких либо проблем с подлинностью Корана.

«Жизнь Магомета» Мьюра объясняет результаты устных повествований при исследовании Аль-Бухари<ref>{{Книга|автор=|заглавие=The Life of Mahomet, 3rd Edition, Indian Reprint, New Delhi, 1992, pp. 41–42|ответственный=|год=|издание=|место=|издательство=|страницы=|страниц=|isbn=}}</ref>:

Относительно того, кто первым собрал Коран, и были ли они составлены в единую книгу во времен Мухаммеда. Об этом противоречили свидетели, жившие при Мухаммеде. Существуют несколько исторических повествований:

Сообщил Зайд б. Табит:

Сообщил Али:

Сообщил Ибн Бурайда:

 Существующие копии до версии Усмана 
 содержит более , имеющие отличия от версии Усмана. Пергамент, на котором написана рукописи Саны, был проверен под радиоуглеродным анализом. С вероятностью в 99 % до 671 г. н. э. и 95,5 % старше 661 г. н. э.

Проведённые испытание в оксфордском отделе «Radiocarbon Accelerator». Показали что с вероятностью в 94 процентов, пергамент датирован от 568 до 645.. Палимпсест Саны, является одной из самых важных рукописей в мире. Он состоит из двух слоев текста, оба из которых являются кораническими, написаны на языке хиджази. Верхняя часть текста практически идентичен современному Корану (за исключением вариантов написания), нижняя часть содержит сильные отличие от стандартного текста. Например, во второй суре, 87 аяте, написано: «wa-qaffaynā 'alā āthārihi», тогда как стандартный текст имеет «wa-qaffaynā min ba’dihi». Рукопись Саны имеет те же аяты и тот же порядок, что и в стандартном Коране, но порядок сур отличается . Подобные варианты имеют сходства с описанием от Ибн Масуда и Убай ибн Кабы для кодексов Корана. Тем не менее, встречаются чаще в кодексе Саны, где содержится «приблизительно, в 25 раз больше, чем версия от Ибн Масуда». 

 Дальнейшие исследования и выводы 
Исследование исторических событий и свидетельств очевидцев показывают, что более поздние традиционалисты сознательно продвигали в националистических целях центристскую концепцию Мекки и исмаилизма. С целью придать хиджазской ориентации формирующейся религиозной идентичности ислама:

В книге 1977 года , написанной перед более поздними открытиями ранних материалов Корана, Патриция Кроун и  оспаривают традиционное описание составления Корана, отмечая: «нет никаких веских доказательств существования Корана в любой форме до последнего десятилетия седьмого века». Кроун,  и Нэво утверждали, что все первоисточники, которые существуют, написаны через 150—300 лет, таким образом, хронологически далеки от событий.John Wansbrough The Sectarian Milieu: Content and Composition of Islamic Salvation History, Oxford, Oxford University Press, 1978 p. 119

Автор  Абд аль-Масих ибн Исхак аль-Кинди (не философ аль-Кинди) утверждал, что повествования в Коране «перемешаны и спутаны» и это «свидетельство того, что там работало много разных рук, это вызывало расхождения. Добавляя или вырезая все, что им нравилось или не нравилось».

 и Монтгомери Уотт предположили, что изменение стиля письма по всему Корану, которое иногда включает использование рифм, могло указывать на изменения текста во время его компиляции в один сборник. Они утверждали, что были «резкие изменения в длине стихов; внезапные перемены в ситуациях, с местоимением единственного числа на множественное число, со второго на третье лицо и так далее».

Недавнее исследование оспаривает Коран, который мы имеем сегодня, с версией составленной при Али ибн Аби-Талибом, и метод чтение Хафса.

 Отсутствие вторичных доказательств и текстовой последовательности 

Традиционный взгляд ислама также подвергался критике за отсутствие подтверждающих доказательств таких как: отсутствие археологических данных, расхождения с не-мусульманскими источниками и историей. В 1970-е годы во время так называемой «волной скептически настроенных ученых», ставилось под сомнение значительную часть полученной информации в исламских исследованиях. Утверждалось, что исламская историческая традиция была сильно искажена при передаче. Ученые попытались реконструировать раннюю историю ислама из других, предположительно более надежных источников, таких как монеты, надписи и неисламские источники. Первым из этой группы был  (1928—2002). Работы Уэнсбро были широко отмечены, но, возможно, не были популярными. 

В 1972 году был обнаружен тайник древних Коранов в мечети в Сане, Йемен — известный как рукопись Саны. На основании изучения обнаруженных,  пришел к выводу, что Коран в современном виде, является «смесью текстов», некоторые из которых, возможно, предшествуют дню Мухаммеда, и текст, который мы имеем, развивался со временем. Позже Пуин добавил: «несмотря на утверждение „mubeen“ (ясно), пятая часть текста была непонятной и, следовательно, не могла быть переведена».

 Божественное происхождение 

Критики отвергают идею о совершенности Корана (2: 2, 17: 88-89, 29:47, 28:49). Еврейская энциклопедия, пишет: «Мусульмане считают язык Корана совершеным и неповторимым. Критики, же утверждают, что текст содержит несостыковки. Например, в предложениях где что-то говорится об Аллахе, и сразу же следует другой, в котором Аллах является рассказчиком (примерами этого являются суры XVI. 81, XXVII. 61, XXXI. 9 и XLII. 10.) Многие особенности в положениях слов обусловлены необходимостью рифмы (LXIX. 31, LXXIV. 3), в то время как использование многих редких слов и новых форм может быть прослежено по той же причине (срв. Особенно XXIX. 8, 9, 11, 16).»

Согласно Еврейской энциклопедии, «зависимость Мухаммеда от его еврейских учителей или от того, что он слышал о еврейской Агаде и еврейских традициях, теперь в целом признается». Ранние теологи ислама упоминали о некотором еврейском влиянии. Бернард Льюис описывает это как «нечто похожее на то, что в христианской истории называлось иудейской ересью». Филип Шафф описал Коран как «имеющий много отрывков поэтической красоты, религиозного рвения и мудрых советов, но смешанный с нелепостями, напыщенностью, бесчувственными образами».

 Предшествующие источники 

 утверждает, что 1/3 Корана имеет доисламское, христианское происхождение. Пуин также считает, что материалы предшествуют жизни Мухаммеда

Ученый  заявляет, что «Коран и хадисы были явно под влиянием неканонического („еретического“) христианства, которое преобладало на арабском полуострове и в Абиссинии» до ислама.

Повествования об Иисусе в Коране, можно найти в доисламских источниках, таких как Евангелие детства Иисуса. Многое из коранического материала о выборе и воспитании Марии совпадает со значительной частью Протоевангелий Иакова. Касательно чудо пальмы и потоком воды, можно в Евангелии от Псевдо-Матфея . Так же в «Псевдо-Матфея» бегство в Египет рассказывается аналогично тому, как его можно найти в исламских источниках на сирийских переводах «Протоевангелия Иакова» и «История младенчества Иисуса от Фомы», находящейся в доисламской Аравий .

 считает, что Коран — это смесь других священных писаний, в частности иудейско-христианских.Wansbrough, John (1978). The Sectarian Milieu: Content and Composition of Islamic Salvation History. Изучение древних рукописей Корана  привело его к выводу, что некоторые из текстов Корана могли присутствовать за сто лет до Мухаммеда.  утверждает, что зависимость Корана от ранее существовавших источников является одним из свидетельств человеческого происхождения Корана.

Ибн Исхак, ранний исламский историк заявил, что в результате всех дискуссий, Коран был объявлен, как обращение ко всем аргументам — это приводит к выводу, что Мухаммед возможно включил иудео-христианские рассказы, которые он слышал от других людей. Например, в аль-Сирах ан-Набавийя (отредактированная версия от оригинала Ибн Исхака). Сообщил Ибн Хишам:

 Изучив сообщение источников Мухаммеда  сделала вывод о возможности того, что целые разделы мекканского Корана содержат элементы, имеющие библейские, постбиблейские и другие источники. Одним из таких сообщений и вероятным источником сведений для Мухаммеда был христианский раб, упомянутый в Сахих Бухари, которого Ибн Исхак назвал Джабром, из-за которого, вероятно, была объявлена глава 16:101-104 Корана. Вакиди называет этого христианина Ибн Кумта. Ибн Исхак также рассказывает историю о том, как трое христиан, Абу Харита ибн Алкама, аль-Акиб Абдул-Масих и аль-Айхам ас-Саид, говорили с Мухаммедом о таких христианских темах, как Троица.

Повествование о младенце Иисусе, говорящем с колыбели, можно проследить в таких источниках, как Евангелие детства от Фомы, Арабское Евангелие детства Спасителя, и чудо появления глиняных птиц в "Евангелие детства от Фомы.

Некоторые повествований основаны на еврейских легендах о , таких как: Каин обучался хоронить тело Авеля в Суре 5:31 .Gerald Friedlander, Pirḳe de-R. Eliezer, (The Bloch Publishing Company, 1916) 156 Ричард Кэрриер рассматривает позаимствование у доисламских христианских источниках как свидетельство того, что ислам произошел от еретической секты христианства.

 Влияние еретических христианских сект 

Коран утверждает, что Иисус на самом деле не был распят и не умер на кресте. Общий исламский взгляд, поддерживающий отрицание распятия, вероятно, повлиял манихеизм (докетизм), где заявляется, что кто-то другой был распят на месте Иисуса, но он вернется в последние времена. Однако большинство считают, что манихейство не было распространено в Мекке в VI-VII веках, когда развивался ислам.

Несмотря на эти утверждения и отсутствие свидетельств очевидцев, большинство современных ученых утверждает, что Распятие Иисуса является бесспорным. Представление о том, что Иисус лишь казался распятым и не умер на самом деле, предшествует Исламу и встречается в нескольких апокрифических Евангелиях.

Ириней в своей книге «Против Ересей» описывает гностические верования, которые очень похожи на исламские традиции:

В другом гностическом тексте, обнаруженном в библиотеке Наг-Хаммади, во , похожий взгляд на смерть Иисуса:

 Мухаммед или Аллах как рассказчик 
Согласно Ибн Варраку, иранский рационалист Али Дашти критиковал Коран на том основании, что в некоторых местах «рассказчик не мог быть Аллахом». Варрак приводит Суру Фатиху в качестве примера, где «текст четко адресован Аллаху в форме молитвы». Добавил также, что лишь дописав слово «сказать» перед отрывком, эту трудность можно было бы избежать.

Также известно, что один из спутников Мухаммеда Ибн Масуд отверг Суру Фатиху как часть Корана; такого рода разногласия, на самом деле, распространены среди спутников Мухаммеда, которые не могли решить, какие суры были частью Корана, а какие нет.

 Наука в Коране 
Критики оспаривают наличие описаний научных чудес в Коране. По словам исследователя ислама , «популярная литература, известная как иджаз (чудо), вызвала сильный энтузиазм в исламских обществах».

Литература Иджаз занимается поиском возможного согласия между наукой и аятами в Коране. Следующие аяты приписывают к черным дырам: «Но нет! Клянусь телами небесными — отступающими, передвигающимися и исчезающими!» (81:15-16) или «Но нет! Клянусь местами заката звезд!» (56:75). Предсказание космических путешествий: «Клянусь луной в полнолуние! Вы переходите из одного состояния в другое» (84:18-19). Мусульмане этим пытаются доказать, что Коран предсказал тайны мироздание, сокрытых веками.

Аяты Корана, связанные с происхождением человечества, созданным из пыли или грязи, не логически совместимы с современной эволюционной теорией.Ahmed K. Sultan Salem Evolution in the Light of Islam  Все же некоторые мусульмане пытаются примирить эволюцию с Кораном с помощью аргумента разумного замысла. Коран (и хадисы) поддерживают идею креационизма.

Исламские учёные утверждают, что Коран предсказывает ранее не известные научные открытия. Вопреки классическому догмату, в котором ученые из числа основоположников тафсира, в частности, аль-Бируни. Он выделил Корану отдельную и самостоятельную категорию добавив: «Коран не вмешивается в дела науки и не ущемляет её». Средневековые ученые-мусульмане заявляли о наличии научных объяснений природных явлений, но отказывались подчинять Коран под постоянно меняющейся науке.

 Сатанинские аяты 
Некоторая критика Корана касалась так называемым «Сатанинским аятам». В ранних исламских историях рассказывается, что, когда Мухаммед читал Суру ан-Наджм, Джибриль ему открыл что сатана обманул его, чтобы он произнес следующие аяты: «Не видели ли вы аль-Лат и аль-Уззу, и ещё третью — Манат? Неужели у вас — потомки мужского пола, а у Него — женского?». аль-Лат, аль-Узза и Манат были богинями, которым поклонялись мекканцы. Эти «сатанинские аяты» были вскоре отвергнуты Мухаммедом по велению Джибриля.

Инцидент с сатанинскими аятами рассматривается критиками доказательством происхождения Корана как человеческой работы Мухаммеда. Максим Родинсон описывает ситуацию как «сознательную попытку достичь поддержки со стороны арабов-язычников», которая затем была отвергнута как несовместимая. Так как Мухаммед понимал что не в состоянии будет ответить на критику иудеев и христиан, и был готов принять «враждебное отношение» язычников. Родинсон отмечает, что история сатанинских аятов вряд ли была выдуманной, так как это был «один случай, который можно логически принять за правду, так как основатели исламской традиции не изобрели бы историю с такими разрушительными последствиями для откровения в целом». Уильям Монтгомери Уотт заявляет: «Нет личных интересов у Мухаммеда отвергнуть предложение мекканцев, оно явно было из-за религиозных причин; он не доверял этим людям ни потому, что личные амбиции останутся неудовлетворенными, а потому, что признание богинь приведет к провалу миссии, которую ему дал Аллах».

 Целевое послание 
Предполагается, что некоторые аяты Корана направлены на сподвижников (асхабов) и жён Мухаммеда, в то время как другие направлены на всё человечество (Коран 33:28, 33:50, 49:2, 58:1, 58:9, 66:3).

Другие ученые утверждают, что различия в предполагаемой аудитории Корана не имеют отношения к заявлениям о божественном происхождении — к примеру, о том, что жены Мухаммеда «получили божественное руководство, относительно интимной близости к Мухаммеду», или «многочисленные выговоры адресованы женам по причине их человеческих слабостей».

 Этика 

По мнению критиков, этика Корана, как и Мухаммеда, представляется как «моральный регресс». Католическая энциклопедия, к примеру, утверждает: «этика ислама намного уступает, иудаизму и даже хуже, чем в Новом Завете». Уильям Монтгомери Уотт, однако заявляет следующее: «В свое время Мухаммед был социальным реформатором, действительно реформировав даже в сфере морали. Он улучшил систему социального обеспечения и новую структуру создание семьи, которая значительно улучшили то, что было раньше. Взяв лучшее из кочевых бедуинов и адаптировав под новую общину».

:

Согласно «Первой исламской энциклопедий Э. Дж. Бриля»:  термин впервые был применен в Коране к неверующим мекканцам, которые пытались «опровергнуть и оскорбить Пророка». Вначале мусульманам было рекомендовано придерживаться нейтральной позиции к кафирам; позже мусульманам было приказано держаться подальше от неверующих, защищаться от нападений и даже переходить в наступление. Большинство аятов в Коране, относящихся к неверующим, говорят об их судьбе в день суда и предназначении в аду.

Алексис де Токвиль (1805—1859), французский политический мыслитель и историк, отметил:

 Война и мир 

Учение Корана по вопросам войны и мира являются темами, которые широко обсуждаются. С одной стороны, некоторые критики, такие как Сэм Харрис, объясняет, что определённые аяты Корана поощряет военные действия против неверующих как при жизни Мухаммеда, так и после. Харрис утверждает, что мусульманский экстремизм является просто следствием буквального восприятия Корана, и скептического отношения к реформе в направлении «умеренного ислама» в будущем.Harris makes a similar argument about hadith, saying «[a]ccording to a literalist reading of the hadith (the literature that recounts the sayings and the actions of the Prophet) if a Muslim decides that he no longer wants to be a Muslim, he should be put to death. If anyone ventures the opinion that the Koran is a mediocre book of religious fiction or that Muhammad was a schizophrenic, he should also be killed. It should go without saying that a desire to kill people for imaginary crimes like apostasy and blasphemy is not an expression of religious moderation.» «Who Are the Moderate Muslims?,»  The Huffington Post, February 16, 2006 (accessed 11/16/2013) С другой стороны, другие ученые утверждают, что такие аяты Корана интерпретируются вне контекста.Khaleel Mohammed, professor of religious studies at San Diego State University, states, regarding his discussion with the critic Robert Spencer, that «when I am told … that Jihad only means war, or that I have to accept interpretations of the Quran that non-Muslims (with no good intentions or knowledge of Islam) seek to force upon me, I see a certain agendum developing: one that is based on hate, and I refuse to be part of such an intellectual crime».  Движения Ахмадийя утверждают, что в контексте, Коран запрещает агрессию,Sadr-u-Din, Maulvi. «Quran and War», p. 8. Published by The Muslim Book Society, Lahore, Pakistan. и позволяет сражаться только в целях самообороны.Ali, Maulana Muhammad; The Religion of Islam (6th Edition), Ch V «Jihad» pp. 411-13. Published by The Lahore Ahmadiyya Movement

Бывший мусульманин-ахмадаец, критик ислама Набиль Куреши, автор бестселлера «Искал Аллаха – нашёл Христа», заявил:

 Насилие в отношении женщин 

Набиль Куреши, заявил:

Некоторые мусульманские ученые выдвигают разъяснение по отношению к аятам об избиении жен.

Шейх Мухаммед Салих аль-Мунаджид:

Аль-Навави:

Современные ученые ислама имеют различные ответы на эту критику. Некоторые мусульманские ученые говорят, что допустимое «избиение» ограничено не более чем легким прикосновением сивака или зубной щетки. Некоторые мусульмане утверждают, что избиение уместно только в том случае, если женщина совершила «неправильный или мятежный поступок» за пределами простого непослушания. Во многих современных интерпретациях Корана действия, должны выполняться последовательно, а избиение — только в качестве крайней меры.Ibn Kathir writes that in case of rebellious behavior, the husband is asked to urge his wife to mend her ways, then to refuse to share their beds, and as the last resort, husbands are allowed to admonish their wives by beating. Ibn Kathir, «Tafsir of Ibn Kathir», Al-Firdous Ltd., London, 2000, 50-53 Некоторые юристы утверждают, что даже если избиение приемлемо в Коране, это все равно никого не интересует.The medieval jurist ash-Shafi'i, founder of one of the main schools of fiqh, commented on this verse that «hitting is permitted, but not hitting is preferable.»

 Гурии 

 заявляет, что описанные в Коране гурии посвящены «мужскому удовольствию». В качестве альтернативы Аннемари Шиммель предлагает, рассматривать описание гурии в контексте любви; «Каждый благочестивый человек, живущий по Божьим заповедям, попадет в Рай, где в прохладных, ароматных садах и возлюбленные девственники (праведники) ждут реки молока, меда и вина…»

Исламский богослов ас-Суюти в своей книге «аль-Иткан фи улум аль-Куръан» написал:

 Христиане и иудеи в Коране 
  утверждает, что Коран приписывает иудеям негативные черты, такие как трусость, жадность и лицемерие. Согласно , Коран содержит множество обвинений на иудеев и христиан за отказ признать Мухаммеда пророком. По мнению мусульман, распятие Иисуса было иллюзией, и поэтому иудейские заговоры против него закончились неудачей. В многочисленных аятах Коран обвиняет евреев в изменении Писаний.Сайид Абу-ль считает, что наказания были предназначены не для всех иудеев, а лишь для тех кто жил в те времена. Согласно историку , в Коране содержится аят, в котором критикуется христианское поклонение Иисусу Христу как Богу, а также критикуются другие доктрины иудаизма и христианства.

«В некоторых исламских источниках мы находим, что Мухаммед говорит такие вещи, как: „Мне было велено сражаться против людей, пока они не признают, что нет Бога, кроме Аллаха, что Мухаммед является посланником Аллаха, не станут совершать намаз и платить закят“. (Сахих Муслим 33). И вновь повторюсь, причина борьбы с людьми являются их религиозные убеждения.» — заявил доктор философии Дэвид Вуд.

 См. также 
 Сотворение и эволюция
 Ислам и наука
 Ислам: что нужно знать Западу''
 Сиро-арамейское чтение Корана

 Критика
 Отступничество в исламе
 Религиозная цензура
 Детский брак
 Критика хадисов
 Критика ислама
 Критика Мухаммеда
 Гомосексуализм и ислам
 Ислам и антисемитизм
 Ислам и домашние насилие
 Исламский терроризм
 Исламские взгляды на рабство
 Исламофашизм
 Женщины в исламе

Примечания

Литература 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Критика ислама
Коран